Децим Лелий Балб (Decimus Laelius Balbus) e име на римските политици:

 Децим Лелий Балб, консул 6 пр.н.е.
 Децим Лелий Балб, суфектконсул 46 г.